Гульев — славянская фамилия. Женская форма Гульева.
 Гульев, Александр Иванович (1901—1984) — советский государственный и военный деятель, генерал-майор НКВД СССР.
 Гульев, Пётр Павлович (1925—1997) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.